La Collada del Reart és una collada del Massís del Canigó, a 1.648,6 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cortsaví i del Tec, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Està situada a prop del punt tritermenal entre Cortsaví, el Tec i Montferrer, al sud de l'extrem occidental de la comuna de Cortsaví i a la part central del costat oriental del terme del Tec. És al sud-est del Puig dels Pastors i al nord-oest del Roc del Reart.

Bibliografia 
 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví
Colls del Tec